Distrikt Santa Ana bezeichnet folgende Distrikte 

in El Salvador:
 Distrikt Santa Ana (El Salvador), Distrikt im Departamento Santa Ana

in Peru:

 Distrikt Santa Ana (Castrovirreyna), Distrikt in der Provinz Castrovirreyna (Region Huancavelica)
 Distrikt Santa Ana (La Convención), Distrikt in der Provinz La Convención (Region Cusco)